Schulstraße 9 ist die Adresse von

Schulstraße 9 (Hedersleben), denkmalgeschütztes Haus in Hedersleben in Sachsen-Anhalt
Schulstraße 9 (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Haus in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt